D — літера латинської абетки.
 
 Вітамін D
 D — символ, яким позначається амінокислота аспарагінова кислота
 мова програмування D
 Римська цифра, що позначає число 500
 d — символ, яким до 1971 року у Великій Британії та у країнах які входили до колоніальної Британської імперії позначалася розмінна грошова одиниця пенні. Ця емблема походить від першої літери латинської назви римської монети денарій (). Після реформи 1971 року здебільшого використовується літера «р» ().
 D — скорочене позначення каталогу творів Ф. Шуберта.
 D (мова програмування) — об’єктно-орієнтована, імперативна, багатопарадигмова мова програмування.